Heràldica:
Escut de Torrent (Baix Empordà), l'escut d'armes del municipi català de Torrent, al Baix Empordà.
Escut de Torrent (Horta Sud), l'escut d'armes del municipi valencià de Torrent, a l'Horta Sud.